Īrakleio – comune greco dell'Attica
 Īrakleio – comune greco dell'isola di Creta (chiamato in italiano Candia)
 Īrakleio – stazione della metropolitana di Atene

Pagine correlate 
Irakleia